Mužská čtyřhra Maharashtra Open 2020 probíhala v první polovině února 2020. Do deblové soutěže punéského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byli Indové Rohan Bopanna a Divij Šaran, kteří nestartovali společně. Bopanna  nastoupil s Arjunem Kadhem. V úvodním kole však podlehli Francouzům Hoangovi s Pairem. Spoluhráčem Šarana se stal Novozélanďan Artem Sitak, s nímž rovněž skončil v první fázi na raketách Ebdena s Paesem.

Vítězem se stal nenasazený, švédsko-indonéský pár André Göransson a Christopher Rungkat, který ve finále za 71 minut zdolal izraelsko-běloruské turnajové trojky Jonatana Erlicha s Andrejem Vasilevským. Po dvousetovém průběhu 6–2 a 3–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Při páté společné účasti na profesionálních okruzích získali premiérové tituly.

Nasazení párů 
  Robin Haase /  Robert Lindstedt (čtvrtfinále)
  Divij Šaran /  Artem Sitak (1. kolo)
  Jonatan Erlich /  Andrej Vasilevskij (finále) 
  Sie Čeng-pcheng /  Denys Molčanov (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Maharashtra Open
Sport v Indii v roce 2020
ATP Tour 2020